Oedematopoda är ett släkte av fjärilar. Oedematopoda ingår i familjen praktmalar, Oecophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktmalar
Oedematopoda